Incahuasi puede referirse a:

 Incahuasi (cerro, Argentina), cerro de la cordillera más oriental de los Andes en la provincia argentina de Catamarca, cercano al límite con la provincia de Salta, con una altura de 4.847 
 Incahuasi (cerro, Chile), cerro de la cordillera de los Andes ubicado en la región chilena de Coquimbo, con una altura de 4.790